Список пресмыкающихся, обитающих на территории Латвии (северная Европа).

Из 7 указанных в таблице видов, 0 находится под критической угрозой, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 0 подверженные, 1 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП.